Baby Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Baby Island (Clallam County, Washington)
 Baby Island (Island County, Washington)
 Baby Rush Island (Iowa)

Sonstiges:
 Baby Island (Roman), Roman von Carol Ryrie Brink aus dem Jahr 1937